Коннад Левша (Коннад мак Конайлл; , , умер в ) — король гэльского королевства Дал Риада, правивший в начале VII столетия. Сын Коналла I. Предположительно, правил совместно с Эохайдом I в 626—629 годах.

Сыном Коннада был Ферхар I, позднее также занимавший престол Дал Риады.

Литература 
 
 

Короли Дал Риады
Правители Европы VII века